Вахрамеиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Вахрамеиха — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Вахрамеиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.